OBY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Scoresbysund (Groenlandia)